Desa Ciherang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 108,43), 
 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 107,21), 
 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 107,87), 
 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,76, long 107,02), 
 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 107,46), 
 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 106,74), 
 Desa Ciherang (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar